Carlos Manuel III, Rey de Cerdeña (Carlo Emanuele III; Turín, 27 de abril de 1701-Turin, 20 de febrero de 1773), llamado el Trabajador, fue duque de Saboya y rey de Cerdeña desde 1730 hasta su muerte en 1773. 

Un solvente rey soldado que reinó durante cuarenta y tres años, ganó territorio para su reino combatiendo del lado francés en la Guerra de Sucesión Polaca (Novara y Tortona) y luego del lado austríaco en la Guerra de Sucesión Austriaca (Angera, Bobbio, Vigevano y Voghera), además de anexionar en 1767 el principado de Masserano. Aficionado a la música y a las artes, se rodeó de soldados a los que confería los más altos cargos de estado.

Biografía

Primeros años 

El príncipe Carlos Manuel nació el 27 de abril de 1701 en Turín, como el octavo y penúltimo hijo —pero el segundo hijo varón— del rey Víctor Amadeo II y la princesa francesa Ana María de Orleans. Sus abuelos maternos fueron el duque Felipe I de Orleans y Enriqueta de Inglaterra, mientras que sus abuelos maternos fueron Carlos Manuel II y Juana de Saboya-Nemours. Desde su nacimiento recibió el título de duque de Aosta, pero tras la muerte de su amado hermano mayor Víctor Amadeo en 1715, se convirtió en el heredero al trono.

Recibió una educación superficial y descuidada, con especial énfasis en el área militar. Su padre le educó siguiendo sus propios cánones personales, sin embargo, no sentía mucho afecto por su hijo menor —de salud frágil, tímido y con una leve joroba—, y no creía que este tuviera las cualidades necesarias como comandante militar.

Gracias al apoyo de su padre durante la guerra de sucesión española, este fue nombrado rey de Sicilia en 1713 bajo el Tratado de Utrecht que puso fin a la guerra. En 1720, sin embargo, Víctor Amadeo se vio obligado a renunciar al trono de Sicilia por el menos importante reino de Cerdeña tras la Guerra de la Cuádruple Alianza.

Con el correr de los años y, a pesar de sus triunfos políticos y militares, Víctor Amadeo comenzó a repudiar cada vez más el esplendor de la corte, la mundanalidad y el lujo hasta retirarse de la vida pública por completo, sumido en la tristeza y melancolía. El 3 de septiembre de 1730, su padre abdicó en su favor y Carlos Manuel se convirtió en rey bajo el nombre de Carlos Manuel III.

Reinado 
Los primeros años de Carlos Manuel como rey estuvieron marcados por los constantes conflictos con su padre, quien, después de haberse retirado durante algún tiempo en su residencia de Chambéry, comenzó a intervenir en el gobierno de su hijo, acusándolo de incompetencia y exigiendo recuperar el trono. Víctor Amadeo se estableció en Moncalieri, pero Carlos Manuel logró que el consejo le arrestara para evitar un ataque a Milán y probablemente una invasión a Piamonte. Carlos Manuel confinó a su padre en el castillo de Rivoli, donde este murió en octubre de 1732.

Matrimonios e hijos  

Carlos Manuel contrajo matrimonio tres veces y tuvo un total de diez hijos, pero todas sus esposas murieron jóvenes y sólo cinco de sus hijos alcanzaron la edad adulta. Su prima hermana Carlota Aglaé de Orleans fue considerada como una posible novia para el joven príncipe, pero su madre rechazó la oferta. Otras posibles candidatas fueron Amalia de Este, hija del duque Reinaldo III de Este, y Francisca de Portugal, hija de Pedro II de Portugal. Sus esposas fueron:

Cristina Luisa de Baviera-Sulzbach (1704-1723), hija de Teodoro Eustaquio del Palatinado-Sulzbach. La pareja se casó en 1722, pero Cristina Luisa murió pocos días después de haber dado a luz a su único hijo.

Víctor Amadeo (1723-1725), duque de Aosta. Murió en la infancia.

Polixena Cristina de Hesse-Rotenburg (1706-1735), hija de Ernesto II Leopoldo de Hesse-Rotenburg. La pareja tuvo seis hijos:

Víctor Amadeo III (1726-1796), sucedió a su padre como rey de Cerdeña. Contrajo matrimonio con María Antonia de España, con descendencia.
Leonor (1728-1781), soltera y sin descendencia.
María Luisa (1729-1767), que fue monja. 
María Felicidad (1730-1801), soltera y sin descendencia.
Manuel Filiberto (1731-1735), duque de Aosta. Murió en la infancia.
Carlos Francisco Romualdo (1733), duque de Chablais. Murió en la infancia.

Isabel Teresa de Lorena (1711-1741), hermana menor del emperador alemán Francisco I, con la que tuvo tres hijos:

Carlos Francisco (1738-1745), duque de Aosta. Murió en la infancia.
María Victoria Margarita (1740-1742), murió en la infancia.
Benedicto (1741-1808), duque de Chablais y marqués de Ivrea (1796-1808). Contrajo matrimonio con su sobrina María Ana de Saboya, hija de su medio hermano mayor Víctor Amadeo. Sin descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Louda, Jiri; Maclagan, Michael. Lines of Succession. Heraldry of the royal families of Europe. Aventinum, 1981,London.

Reyes de Cerdeña del siglo XVIII (casa de Saboya)
Grandes maestres de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Grandes maestres de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en Turín
Fallecidos en Turín
Carlos Manuel 3 Cerdenza
Duques de Saboya del siglo XVIII